Clemente Francisco Manuel (local e data de nascimento desconhecidos — Viamão ou Porto Alegre, provavelmente antes de 1785), também conhecido como Chico Manuel, foi um dos primeiros ocupantes históricos do território do atual município de Porto Alegre.

Exploradores do Brasil
Mortos em 1785